4-й Лихачёвский переулок — переулок (фактически — тупик) в Северном административном округе Москвы на территории Головинского района. Проходит от 3-го Лихачёвского переулка до ж/д ветки Октябрьской дороги. Нумерация домов — от 3-го Лихачёвского переулка.

Описание 

Переулок получил своё название 8 сентября 1950 года.Переулок начинается от 3-го Лихачёвского переулка. Общее направление — с юго-запада на северо-восток. Слева и справа примыкает Лихоборская набережная. Примерно посередине пересекает реку Лихоборку. Ближайшая станция метро «Водный стадион» находится в 2,5 км от начала переулка (по прямой); ближайшая ж/д станция «Моссельмаш» находится в 400 метрах от конца переулка (по прямой). По южной части переулка (до пересечения с рекой Лихоборкой) проходят маршруты автобусов № 22 (ул. 8-го Марта — НАМИ) и № 123 (м. «Водный стадион» — м. «Петровско-Разумовская»).

Литература 
 Имена московских улиц: Топонимический словарь. — М.: ОГИ, 2007. ISBN 5-94282-432-0

См. также 
 Лихачёв — список известных людей с этой фамилией.
 1-й, 2-й и 3-й Лихачёвские переулки — близлежащие улицы.

Ссылки 
 2-й Лихачёвский переулок на сайте mosclassific.ru
 Предприятия и организации в 4-м Лихачёвском переулке на сайте mom.ru

Переулки Москвы